Wappinger – popolo di nativi americani
Wappinger – comune statunitense nello stato di New York